Заварин — русская фамилия.

Известные носители:
 Заварин, Борис Сергеевич (1910—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Заварин, Валерий Иванович (1949—2010) — российский джазовый музыкант, тромбонист, вокалист, аранжировщик.
 Заварин, Григорий Антонович (1902—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Заварин, Сергей Константинович (1885—1938) — священномученик Русской православной церкви.